Presa la Flor är en dammbyggnad i Mexiko.   Den ligger i delstaten Coahuila, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Mexico City. Presa la Flor ligger  meter över havet.

Terrängen runt Presa la Flor är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Cerro El Centinela,  meter över havet,  km nordost om Presa la Flor. Runt Presa la Flor är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Jimulco,  km nordväst om Presa la Flor. Omgivningarna runt Presa la Flor är i huvudsak ett öppet busklandskap.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Coahuila